Сезон 2010 года — 19-й сезон футбольного клуба «Локомотив» в высшем дивизионе чемпионата России. По итогам сезона клуб занял пятое место в чемпионате.

Предсезонная подготовка 
Перед сезоном президент клуба Николай Наумов объявил задачу-максимум — выиграть чемпионат России. В качестве задачи-минимум он назвал второе место.

В зимнее трансферное окно тренер клуба Юрий Сёмин пригласил украинского атакующего полузащитника Александра Алиева, знакомого ему по киевскому «Динамо», а также российских полузащитников Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева, бразильского нападающего Майкона, словенского защитника Бранко Илича.

Команду покинули вратари Элдин Якупович и Иван Левенец, полузащитники Рэзван Кочиш и Давид Муджири, в аренду были отданы Артём Гомелько, Ян Дюрица и Джиби Фалль.

Бюджет клуба составил, по разным сведениям, 60-70 миллионов долларов. Первоначально сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Локомотив» потратил 17 миллионов долларов на приобретение игроков и столько же получил от продажи, однако в конце сезона Ольга Смородская заявила, что зимой было потрачено не менее 30 миллионов.

Перед началом сезона «Локомотив» провёл 17 контрольных матчей, в том числе с ведущими клубами Украины — «Шахтёром» (0:1 и 1:0), «Днепром» (2:1), киевским «Динамо» (2:0).

Ход сезона 
«Локомотив» начал чемпионат нестабильно, чередовал победы и поражения и к летнему перерыву занимал 8-е место в турнирной таблице. Неуверенно играла линия атаки — первый гол с игры форварды «Локомотива» забили только в 11-м туре.

Летом в клубе произошла смена руководства — совет директоров уволил президента клуба Николая Наумова и назначил на его место Ольгу Смородскую. Новое руководство пересмотрело, в частности, систему выплаты премиальных и селекционную политику клуба.

Из-за изменений в руководстве «Локомотив» провёл не слишком активную трансферную политику. Юрий Сёмин планировал усилить атаку и приобрести форварда киевского «Динамо» Артёма Милевского, но из-за высокой цены Ольга Смородская отказалась покупать игрока. Новыми игроками стали два свободных агента — вернувшийся в клуб из «Сатурна» 36-летний Дмитрий Лоськов и экс-спартаковец Роман Шишкин, также из аренды вернулся Ян Дюрица. Покинули клуб Питер Одемвинги, Томислав Дуймович и Олег Кузьмин.

Смена руководства также повлекла временный спад в игре команды. В июле «Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв в 1/16 финала клубу второго дивизиона «Горняк» (Учалы). Из семи матчей в августе 2010 года «Локомотив» три сыграл вничью и четыре проиграл, в том числе два матча с крупным счётом 0:3 — московскому «Динамо» и «Зениту». Также «Локомотив» вылетел из Лиги Европы, проиграв по пенальти швейцарской «Лозанне».

Неудачную серию переломил матч с ЦСКА (1:0) 12 сентября 2010 года. В этом матче впервые после своего возвращения в клуб капитанскую повязку надел Дмитрий Лоськов. Победа над ЦСКА стала началом 11-матчевой беспроигрышной серии, которая продлилась до конца сезона, и во время этой серии с 26 сентября по 31 октября «Локомотив» одержал 5 побед подряд. Уверенная концовка чемпионата позволила клубу финишировать на пятом месте в турнирной таблице.

Сразу по окончании чемпионата, в начале декабря 2010 года, в отставку был отправлен главный тренер клуба Юрий Сёмин. По мнению экспертов, причиной отставки стали не спортивные результаты, а конфликт с президентом клуба Ольгой Смородской. Вместе с Юрием Сёминым были уволены его ассистент Борис Игнатьев и тренер вратарей Заур Хапов, ещё ранее в отставку был отправлен тренер дубля Ринат Билялетдинов.

Итоги сезона 
По итогам 2010 года «Локомотив» занял пятое место в Премьер-лиге, что на одно место хуже, чем в сезоне-2009, но лучше чем в двух предыдущих сезонах (в 2007 и 2008 годах «Локомотив» был седьмым).

Лучшим бомбардиром команды стал Александр Алиев — 14 голов в чемпионате и 1 в Лиге Европы. Этот результат позволил Алиеву стать вторым бомбардиром чемпионата России (после Веллитона) и лучшим в России по системе гол+пас.

Лучшим игроком клуба и обладателем приза «Стальной рельс» был признан вратарь Гильерме, отыгравший без замен все 30 матчей чемпионата (из них 11 на «ноль»).

Форма 
Поставщик формы:  Adidas

Товарищеские матчи ФК «Локомотив» Москва в 2010 году 
 «Локомотив» — «Рот-Вайсс»

 «Локомотив» — «Днепр» (Днепропетровск)

 «Локомотив» — «Кённам»

 «Локомотив» — «Томь»

 «Локомотив» — «Маттерсбург»

 «Локомотив» — «Луч-Энергия»

 «Локомотив» — «Марбелья»

 «Локомотив» — «Спарта» (Прага)

 «Локомотив» — «Шахтёр» (Донецк)

 «Локомотив» — «Металлург» (Донецк)

 «Локомотив» — «Шахтёр» (Донецк)

 «Локомотив» — «Мальмё»

 «Локомотив» — «Динамо» (Киев)

 «Локомотив» — «Брондбю»

 «Локомотив» — «Ефле»

 «Локомотив» — «Мика»

 «Локомотив» — «Динамо» (Минск)

Официальные матчи ФК «Локомотив» Москва в 2010 году

Чемпионат России. 1-й тур

Чемпионат России. 2-й тур

Чемпионат России. 3-й тур

Чемпионат России. 4-й тур

Чемпионат России. 5-й тур

Чемпионат России. 6-й тур

Чемпионат России. 7-й тур

Чемпионат России. 8-й тур

Чемпионат России. 9-й тур

Чемпионат России. 10-й тур

Чемпионат России. 11-й тур

Чемпионат России. 12-й тур

Чемпионат России. 13-й тур

Чемпионат России. 14-й тур

Чемпионат России. 15-й тур

Чемпионат России. 16-й тур

Чемпионат России. 17-й тур

Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф, 1-й матч

Чемпионат России. 18-й тур

Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф. Ответный матч

Чемпионат России. 19-й тур

Чемпионат России. 20-й тур

Чемпионат России. 21-й тур

Чемпионат России. 22-й тур

Чемпионат России. 23-й тур

Чемпионат России. 24-й тур

Чемпионат России. 25-й тур

Чемпионат России. 12-й тур

Чемпионат России. 27-й тур

Чемпионат России. 28-й тур

Чемпионат России. 29-й тур

Чемпионат России. 30-й тур

Статистика ФК «Локомотив» Москва в 2010 году

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба ФК «Локомотив» Москва
 Официальный сайт Российской футбольной Премьер-Лиги
 Юрий Сёмин. Уходя из Киева, я совершил ошибку (интервью + список игроков "Локомотива" в сезоне)
 Игорь Рабинер, Спорт Экспресс. Те же грабли?
 Ольга Смородская. С ГИНЕРОМ И ГАЗЗАЕВЫМ БЫЛО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ С СЕМИНЫМ (часть 1)
 Ольга Смородская. С ГИНЕРОМ И ГАЗЗАЕВЫМ БЫЛО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ С СЕМИНЫМ (часть 2)

2010
Локомотив Москва
Локомотив